Amphinome djiboutiensis är en ringmaskart som beskrevs av Gravier 1901. Amphinome djiboutiensis ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
djiboutiensis